Les Héritières (titre original en hongrois : Örökség), film de Márta Mészáros sorti en 1980
 Les Héritières, téléfilm de Harry Cleven diffusé en 2009
 Les Héritières (titre original en espagnol : Las herederas), film de Marcelo Martinessi sorti en 2018
 Les Héritières, téléfilm de Nolwenn Lemesle diffusé en 2021